

События 
 Консулы имп. Феодосий II (XVII раз) и Флавий Руфий Постумий Фест.
 Сооружение большой стены в Константинополе.
 Евдокия попыталась отстранить Пульхерию от власти и отправить в монастырь. Пульхерия уехала в Эвдомон.
 Битва при Толозе (439) — в решающем сражении под столицей вестготов римский полководец Литорий одерживает победу над вестготами Теодориха I.
 Взятие Гейзерихом Карфагена. Завершение завоевания Африки.
 Царство Уду подчинилось Тоба-Вэй.
 Китайское государство Северная Лян завоёвана войсками империи Северная Вэй.
 Тоба Дао завоевал Хэси. Закончено объединение всего Северного и Северо-Западного Китая под властью сяньбийцев.
 Жужани отбили нападение табгачей.

Родились 
 Савва Освященный — христианский святой, автор Иерусалимского устава

Скончались 
 Святой Саак I (Партев)

См. также